P4, , P-4 ou P04 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Classe P-4, une classe de torpilleurs de la Marine chinoise ;
 Pavesi P4, un tracteur d'artillerie italien
 Peugeot P4, un véhicule léger à quatre roues motrices produit par Peugeot et utilisé par l'Armée française ;
 Walther P4, un pistolet double action semi-automatique ;
 P4, indicateur d'aptitude psychiatrique à l'engagement militaire de niveau 4 dans le cadre du SIGYCOP. Ce coefficient indique la présence actuelle et prolongée de troubles de la personnalité et de l’adaptation définitivement incompatibles avec la poursuite du service militaire.

Écriture 
 Papyrus 4, un papyrus du Nouveau Testament.

Études 
 Université Paris 4, une ancienne université parisienne.

Informatique 
 Pentium 4, un microprocesseur produit par Intel ;
 P4 (langage), un langage de programmation.

Jeu vidéo 
 Protection 4, la protection optimale des équipements de protection corporels, dans le jeu Minecraft.

Média 
 DR P4, une radio danoise ;
 P4 Radio Hele Norge, une radio norvégienne ;
 Sveriges Radio P4, une radio suédoise.

Musique 
 P4, chanson de Sinsemilia dans leur premier album Première Récolte faisant référence à la condition de réforme dans le cadre de la conscription en France ;
 P4, chanson de Mass Hysteria disponible sur l'album Contraddiction.

Photographie 
 Nikon Coolpix P4, un appareil photographique numérique de Nikon.

Sciences 
Astronomie
 P4, nom provisoire informel de Kerbéros, satellite naturel de Pluton.

Biologie
 Pathogène de classe 4, dans le terme laboratoire P4.

Chimie
 , formule chimique du phosphore blanc.

Médecine
 Fœtus et nouveau-né affecté par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04), d'après la classification internationale des maladies.
Energie

 Le palier P4 (et P'4) désigne un modèle de réacteur nucléaire français de deuxième génération.

Sports 
Sports équestre
 P4, épreuve Poney en CSO de difficulté 4 sur une échelle de 5 comptée à rebours (P4-P3-P2-P1-P Elite), dont les cotes sont de 50 à 60 cm.

Sport automobile 
 Ferrari 330/P4 ou P4, une voiture de course construite en 1967 pour les épreuves d'endurance.

Tabac 
 Parisiennes, des cigarettes vendues par paquet de quatre (appellation populaire : P4).

Transports 
Automobiles
 Ford Taunus P4, un modèle du constructeur Ford Allemagne ;
 , un modèle du constructeur allemand Opel.

Aviation
  ;
 Pilatus P-4, un avion de tourisme suisse.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Abréviation
Formule brute